Can-Am (parfois CanAm ou Canam) est une abréviation qui signifie « canadien-américain ». Cette abréviation est surtout utilisée dans un contexte sportif :
Canadian-American Challenge Cup ou CanAm, un ancien championnat automobile ;
Ligue Can-Am de Baseball, une ligue professionnelle mineure ;
Canadian-American Hockey League, une ligue professionnelle mineure de hockey sur glace ;
Canadian-American Records, un label discographique.

Deux entreprises canadiennes portent aussi ce nom :
 Can-Am, fabricant du Can-Am Spyder,  Can-Am Outlander ou Maverick un véhicule moteur à trois roues et 4 roues ;
 Groupe Canam.